Dworsky ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Dworsky (* 1976), deutscher Künstler
 Rudolf Dworsky (1881–1927), deutscher Bühnenbildner, Filmarchitekt, Filmproduzent, Filmregisseur und technischer Leiter von Max Reinhardts Berliner Theaterproduktionen und -inszenierungen